Двадцать пять, двадцать один () - южнокорейский телесериал 2022 года c Ким Тэ Ри, Нам Джу Хёком, Боной, Чхве Хён Уком и Ли Джу Мён в главных ролях. В сериале рассказывается о жизни пяти главных героев с 1998 по 2021 год. Премьера состоялась 12 февраля 2022 года на канале tvN и транслировалась каждую субботу и воскресенье в 21:10 (корейское время). Он также доступен на Netflix. 

Сериал стал коммерческим хитом и стал одной из драм с самым высоким рейтингом в истории корейского кабельного телевидения.

Сюжет 
В то время, когда мечты кажутся недостижимыми, подросток-фехтовальщица преследует большие мечты и встречает молодого человека, который стремится наладить свою жизнь. В возрасте 22 и 18 лет они впервые знакомятся, а в возрасте 25 и 21 год влюбляются друг в друга.

В 1998 году На Хи До (Ким Тэ Ри) является членом школьной команды по фехтованию в старшей школе для девочек Сончжон, но из-за финансовоого кризиса команда была распущена. Чтобы продолжить заниматься фехтованием, она переходит в среднюю школу Тэян, а позже ей удается стать членом национальной сборной по фехтованию. Семья Пэк И Джина (Нам Джу Хёк) беднеет в связи с кризисом. Он вынужден устроиться на несколько подработок, а позже становится спортивным репортером.

В наши дни Ким Мин Че (Чхве Мён Бин), дочь На Хи До, бросает балет и «убегает» в дом своей бабушки. Во время своего пребывания она натыкается на дневник своей матери, в котором рассказывается сюжет сериала.

В ролях

Ведущие роли 
 Ким Тэ Ри - На Хи До (나희도)
 Ким Со Хён - взрослая На Хи До
 Ок Е Рин - На Хи До в детстве
Вундеркинд в фехтовании, которая еще не раскрыла свой потенциал. Она боготворит Ко Ю Рим и переводится в ее школу специально для того, чтобы тренироваться вместе с ней.
 Нам Джу Хёк - Пэк И Джин (백이진)
Трудолюбивый человек, чья семья чеболей обанкротилась во время финансового кризиса. В связи с этим, он переезжает, пытаясь восстановить свою жизнь, несмотря на то, что его постоянно посещают сборщики долгов.
 Бона - Ко Ю Рим/Джулия Ко (고유림)
 Кён Да Ын - Ко Ю Рим в детстве
Золотая медалистка по фехтованию в средней школе, которую Хи До боготворит, а также ее главная соперница.
 Чхве Хён Ук - Мун Джи Ун (문지웅)
Одноклассник На Хи До и самый популярный мальчик в школе.
 Ли Джу Мён - Чи Сын Ван (지승완)
Президент класса и друг детства Мун Джи Уна. У нее есть анонимное ток-шоу на радио, в котором она рассказывает о проблемах молодежи, а также дает советы однокурсникам. Ей постоянно надоедает школа, а потом и взрослая жизнь. Обычно она кажется полной уверенности в себе, но ее неуверенность и разочарование проявляются, когда она пьяна.

Второстепенные роли

Люди в окружении На Хи До  
 Со Джэ Хи - Син Джэ Гён (신재경)
Мать На Хи До и главная ведущая новостей UBS.
 Пэк Со Гван - На Сон Чин (나성진)
Отец На Хи До. В воспоминаниях он показан как главным вдохновителем На Хи-до.
 Чхве Мён Бин - Ким Мин Чхэ (김민채)
 Ли Со Ён - Ким Мин Чхэ в детстве  
Дочь На Хи До. Она решила бросить балет и сбежала в дом своей бабушки, где нашла дневник своей матери. В нем Мин Чэ читает про подростковые годы Хи До. Личность ее отца остается неизвестной на протяжении всего шоу.

Люди в окружении Пэк И Джина 
 Пак Юн Хи - Пэк Сон Хак (백성학)
Отец Пэк И Джина, у которого появились долги из-за финансового кризиса.
 Ким Ын Сан - мать Пэк И Джина 
 Пак Чон Пё - дядя по матери Пэк И Джина
Он тот, кто принял семью И Джина, когда им некуда было идти после банкротства
 Ким Нам И - тетя по отцу Пэк И Джина
 Чхве Мин Ён - Пэк И Хён (백이현)
 Кан Хун - взрослый Пэк И Хён 
Младший брат Пэк И Джина.

Члены семей других главных героев 
 Со Хи Чон - мать Чи Сын Вана
Она также является хозяйкой квартиры Пэк И Джина.
 Хо Чин На - мать Ко Ю Рим 
Она управляет небольшим рестораном.
 Ким Дон Гён - отец Ко Ю Рим
Профессиональный водитель-курьер.

Фехтовальный клуб старшей школы Тэян 
 Ким Хё Ын - Ян Чан Ми (양찬미)
Тренер сборной по фехтованию, обладатель многих наград. В прошлом она брала взятки. Чан Ми до сих пор чувствует себя преданной своей подругой Шин Джэ Гён, которая освещала эту историю в качестве полевого репортера.
 Джо Бо Ён - Ли Е Джи (이예지)
Ученик 1 курса. 
 Ли Е Джин - Пак Хан Соль (박한솔)
Ученик 1 курса.
 Мун У Бин - Кан Джи Су (강지수)
Ученик 3 курса.
 Бан Ын Джон - Ли Да Соль (이다슬)
Ученик 3 курса.

Другие 
 Ли Чан Джон - Со Джон Хёк (서정혁)
Репортер UBS, старший помощник Пэк И Джина.

Приглашённые актёры 
 Ли Джун Ок - тренер На Хи До в фехтовальном клубе ее старой средней школы.
 Джон Ю Мин - Хван Бо Ми (황보미)
Ученица старшей школы для девочек Сончжун.
 Чан Джон Хён - директор Han River C&T, старый знакомый Пэк И Чжина.
 Чхве Тэ Джун - Чон Хо Джин (정호진)
Национальный представитель по фехтованию.
 Юн Джу Ман - Пак ПД
Продюсер UBS.
 Ким Джун Хо - Ким Джун Хо (김준호)
Друг На Хи До в национальной сборной по фехтованию.
 Ким Нам Хи - продавец магазина
 Чон Су Хван - Интервьюер Han River C&T
 Сон Джэ Джэ - Ведущий интервью в Han River C&T
 Хон Ын Джон - Кандидат на вакансию в Han River C&T
 Гу Джа Гён - Кандидат на вакансию в Han River C&T
 Чхве Гё Сик - местный житель
 Сон Ён Сун - пожилая женщина в автобусе
 Ок Джу Ри - владелец местного магазина
 Чон Се Ён - человек, похожий на отца Пэк И Чжина

Производство

Кастинг 
7 сентября 2021 года был утвержден основной состав сериала: Ким Тэ Ри, Нам Джу Хёк, Бона, Чхве Хён Ук и Ли Джу Мён. Это первое появление Ким Тэ Ри на маленьком экране после трехлетнего перерыва. Последний раз она снималась в фильме «Мистер Саншайн» в 2018 году.

Съемки 
Съемки сериала начались 7 сентября 2021 года. Действие сериала происходит в Ахён-доне, районе Мапхогу (Сеул), а съемки проводились в Чонджу, Сохак-дон,  Чонджуской деревне ханоков, переулке общежития Национального педагогического университета Чонджу и Национальном центре нематериального наследия.

COVID-19 
Смотрите также: Распространение COVID-19 в Республике Корея

2 марта 2022 года было подтверждено, что актриса Ким Тэ Ри заразилась COVID-19 26 февраля 2022 года, в результате чего съемки были приостановлены, и ожидается, что съемки возобновятся после ее выздоровления. Трансляция продолжалась в обычном режиме. 3 марта 2022 года было подтверждено, что у актера Чхве Хён Ука положительный результат на COVID-19. И Ким, и Чхве были изолированы в соответствии с указаниями Управления по карантину.

Выход в прокат 
Премьера сериала состоялась 12 февраля 2022 года и транслировалась каждую субботу и воскресенье в 21:10 (корейское время) на южнокорейском телеканале tvN.

Саундтрек

Реакция

Отзывы и критика 
С момента начала трансляции "Двадцать пять, двадцать один", Ким Тэ Ри и Нам Джу Хёк удерживали первое место в рейтинге сериалов и популярности актеров, проводимом Good Data Corporation, в течение 8 недель подряд до конца. Сериал также занял первое место в рейтинге зрителей за все 16 серий как в столичном регионе, так и по всей стране. Кроме того, он фигурировал в «Global Top 10» Netflix (неанглоязычное издание), еженедельном списке самых просматриваемых международных сериалов Netflix в течение десяти недель подряд (по состоянию на неделю, закончившуюся 1 мая 2022 г.). Успех дорамы был объяснен ее «ретро-сентиментальной» атмосферой, , которая могла вызвать ностальгию у поколения, пережившего 1990-е годы. Также было заявлено, что сериалу удалось вызвать сочувствие и симпатию зрителей, поскольку он отображает борьбу в период финансового кризиса в Корее, которую зрители ассоциируют с продолжающейся пандемией COVID-19.

Пирс Конран в своем обзоре для South China Morning Post заявил, что у шоу была «привлекательная тема, хорошо рассказанная история, великолепная игра, умная постановка и монтаж». Райан Дейли из NME описал драму как «ностальгическое погружение в воспоминания о юности и ценность мечты».

Коммерческое влияние 
Популярность сериала привела к повышенному признанию актрисы Ким Тэ Ри, которая, как было заявлено, стала новой «первой любовью нации». Сериал также был особенно популярен среди айдолов K-pop: такие артисты как Джонгук из BTS, Карина из Aespa, Йери из Red Velvet, Суён из Girls’ Generation, Лиса из Blackpink и другие, поделились тем, что смотрели его, и рекомендовали его своим поклонникам. Актер Кон Ю также рассказал, что смотрел сериал «Двадцать пять, двадцать один», когда рекомендовал своим поклонникам посмотреть «Мой дневник освобождения».

После завершения дорамы Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея запустило туристический продукт (маршруты с различными ваучерами на проживание и аренду) для поездок по местам съемок сериала, включая деревню Чонджу, места вокруг художественной деревни Сохакдон и туннель Ханбёккуль, где снималась дорама. Розничная компания 7-Eleven сообщила, что продажи ее бренда хлебобулочных изделий Breadum выросли в три раза после появления на выставке ее кондитерских изделий. Затем 7 апреля компания объявила, что Breadum выпустил два дополнительных продукта в сотрудничестве с дорамой.

Инвестиционная компания "Daehan Securities" приписала успех и актуальность "Двадцать пять, двадцать один" к 12% роста продаж телевизионных рекламных роликов CJ ENM, материнской компании вещательного канала tvN, в первом квартале 2022 года.

Было заявлено, что в 2022 годом, ознаменовавшим возобновление популярности ретро-стиля в Южной Корее, "Двадцать пять, двадцать один" внесла большой вклад в «помешательство на ретро».

После появления в сериале популярной манхвы «Полный дом» продажи набора комиксов выросли на 1044% в феврале 2022 года (когда сериал начал транслироваться), за которым последовал рост продаж на 24,3% в марте 2022 года по сравнению с предыдущим периодом.

Сообщалось, что на Филиппинах дорама, часть сюжетной линии которой была сосредоточена на фехтовании, вызвала повышенный интерес к этому виду спорта.

Критика 
Несмотря на свою популярность и коммерческий успех, "Двадцать пять, двадцать один" стал предметом разных споров. Пользователи сети обсуждали основную сюжетную линию сериала, которая включает в себя роман между совершеннолетним и персонажем, который изначально представлен как несовершеннолетний, однако вскоре опрос, проведенный на веб-сайте Nate, показал, что 77% из более чем 3000 респондентов заявили, что нет никаких проблем с этим. Дорама также подверглась критике за сцену в 15-м эпизоде, изображающую освещение в новостях терактов 11 сентября, где главная героиня улыбается, смотря на своего парню, освещающего инцидент в прямом эфире, что некоторые зрители сочли «неуместным».

Рейтинги

Награды

Примечания

Внешние ссылки 
  
 Twenty-Five Twenty-One at Naver 
 Twenty-Five Twenty-One at Daum 
 

Телесериалы на корейском языке
Телесериалы Studio Dragon